Nicole Bullo est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Bellinzone, évoluant en ligue élite féminine en tant que défenseuse. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2003-2004 || Ladies Team Lugano || SWHL A ||  || 10 || 14 || 24 ||  || -|| -|| -|| -||-
|-
|2004-2005 || Ladies Team Lugano || SWHL A||  
|-
|2006-2007 || Ladies Team Lugano || SWHL A|| 
|-
|2007-2008 || KSC Küssnacht am Rigi Damen  || SWHL A || 20 || 12 || 14 || 26 || 22 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2008-2009 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 22 || 18|| 10|| 28 || 6 || 5 || 1 || 2 || 3 || 18
|-
|2009-2010 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 15 || 6 || 11 || 17 || 12 || 5 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2010-2011 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 8 || 21 || 29 || 24 || 6 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2011-2012 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 17 || 22 || 39 || 18 || 7 || 3 || 8 || 11 || 8 
|-
|2012-2013 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 18 || 21 || 19 || 40 || 14 || 9 || 6 || 9 || 15 || 2 
|-
|2013-2014 || Ladies Team Lugano || SWHL A ||19 || 16 || 18 || 34 || 14 || 5 || 2 ||7 || 9 || 2 	
|-
|2014-2015 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 13 || 6 || 13 || 19 || 16 ||8 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
|2016-2017|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 17 || 7 || 10 || 17 || 8 || 7 || 3 || 0 || 3 || 6	
|-
|2017-2018|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 18 || 7 || 14 || 21 || 10 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
|2018-2019|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 10 || 3 || 6 || 9 || 4 || 6|| 0|| 3|| 3||4
|-
|2019-2020||  Ladies Team Lugano || SWHL A || 18 || 6 || 14 || 20 || 10 ||  5|| 1|| 1|| 2||2
|-
|2020-2021||  Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 6 || 11 || 17 || 20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2021-2022||  Ladies Team Lugano || SWHL A  ||  || 

| 248 || 153 || 210 || 363 || 192 || 86 || 21 || 54 || 75 || 80

Au niveau international

|-
| 2004 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2|| align="left"| Huitième
|-
| 2005 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 2|| align="left"|  Division I
|-
| 2006 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0|| 1 || 1 || 6|| align="left" | Septième
|-
| 2007 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 8|| align="left"| Cinquième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 || align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 6|| align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 0 || 2 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 3 || 3 || 2|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 6|| align="left"| Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 0|| align="left"| Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 1 || 1 || 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| align="left"| Cinquième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 0|| 0 || 0 || 2|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en juillet 1987
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022